Target Earth ist der Titel mehrerer Filme:
 der Originaltitel von Lautlose Invasion, US-amerikanischer Film von 1988
 Target Earth (1954), US-amerikanischer Film
 ein Alternativtitel von UFO: Target Earth, US-amerikanischer Film von 1974 
 der Originaltitel von Zielscheibe Erde – Angriff aus dem All, US-amerikanischer Film von 2013

Target Earth bezeichnet außerdem
 Target Earth (Computerspiel), ein japanisches Videospiel für das Sega Mega Drive
 Target Earth (Album), ein Musikalbum von Voivod